Abessijn (kat), kattenras
 Abessijn (paard), paardenras
 Abessijn (cavia), caviaras; zie Huiscavia